Prakash Neupane (en ), né le  à Katmandou, au Népal, est un rappeur, producteur, réalisateur et animateur de radio népalais.

Biographie 
Né à Katmandou le , Prakash Neupane est l'aîné d'une fratrie comprenant également un garçon et une fille. Pendant son enfance, il avait l'habitude d'écouter les chansons de ,  et  qui l'ont influencé vers son genre musical. Il a commencé à rapper à  en 2013. Il a écrit des articles pour le journal Thrive Global.

Il a publié plus de vingt chansons à ce jour, dont trois albums et, en 2018, a sorti l'album Fusion.

Discographie 
 Prakash Tunes
 Fusion
 The Rise

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Rappeur népalais
Chanteur népalais
Naissance en mars 1997
Naissance à Katmandou